Osoby o tym nazwisku:
 Ida Kühnel – niemiecka lekkoatletka
 Kea Kühnel – niemiecka narciarka dowolna